sat, mjerna jedinica za vrijeme
 sat (instrument), uređaj za mjerenje vremena
 Sat (zviježđe), zviježđe
 sat rektascenzije, mjerna jedinica za kut, jednaka 15°, koristi se u ekvatorijalnom koordinatnom sustavu
 Sati (2002.), (engl. The hours), film s Nicole Kidman